21 & Over – album dei Tha Alkaholiks del 1993
 Un compleanno da leoni (21 & Over) – film del 2013 e diretto da Jon Lucas e Scott Moore